Birrenkoven ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Birrenkoven (1855–1903), deutsche Opernsängerin, siehe Anna Slach
 Franz Birrenkoven (1873–1961), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Fritz Birrenkoven (1878–1939), deutscher Opernsänger (Tenor)
 Wilhelm Birrenkoven (1865–1955), deutscher Opernsänger (Tenor) und Theaterdirektor